

Mitologia 
Neottolemo – figura della mitologia greca

Persone 
Neottolemo I – re dell'Epiro
Neottolemo II – re dell'Epiro
Neottolemo – grammatico
Neottolemo – generale di Alessandro Magno
Neottolemo – militare e funzionario tolemaico sotto Tolomeo II
Neottolemo – generale pontico durante la prima guerra mitridatica
Neottolemo di Pario – poeta e grammatico greco antico